Парламентские выборы в Финляндии (1979) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 18-19 марта 1979 года.

Результаты выборов

Примечания 

19
1979 год в Финляндии
Финляндия
1979